Helenenturm steht für
Helenenturm (Köln)
Helenenturm (Witten)